

Niemcy 
 Ost – dzielnica Darmstadt
 Ost – okręg administracyjny (Stadtbezirk) w Bremie
 Ost – okręg administracyjny (Ortsbezirk) we Frankfurcie nad Menem

Osoby 
 David Ost – amerykański politolog
 Friedhelm Ost – niemiecki polityk
 Hermann Ost – niemiecki chemik
 Sandra Ost – niemiecka autorka

Zobacz też 
 Nord-Ost
 Nordend-Ost
 Ober-Ost
 Ohst
 Oost
 OST